

Personnalités 

 Albert Billot (1841-1922), diplomate français ;
 Antoine Billot (né en 1961), intellectuel français ;
 Benoît Billot dit Benoit Blue Boy (né en 1946), chanteur français ;
 Jean-Baptiste Billot (1828-1907), général et homme politique français ;
 Louis Billot (1846-1931), jésuite français, théologien et cardinal ;
 Mathieu Billot (1985-), cavalier français ;
 Michel Billot (1940-), général français ;
 Nicolas-Joseph Billot de La Ferrière, dit Florence (1749-1816), acteur français ;
 Paul-Constant Billot, botaniste français.

Autres 
 Billot, un tronçon de branche d'arbre brut (avec écorce) ou écorché. 
 Billot, pièce de bois ou d'acier utilisée par différents corps de métier. 
 Billot, droit sur les boissons spécifique à la Bretagne sous l'Ancien Régime, faisant partie après l'annexion par la France des Devoirs de Bretagne.

Voir aussi 
 Fayl-Billot, commune française située dans le département de la Haute-Marne
 Rivière aux Billots, un affluent de la Rivière des Abénaquis (rivière Etchemin), au Québec, au Canada

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme